Hammershus kan henvise til flere artikler:
 Hammershus – en ruin af en middelalderborg i Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Regionskommune
 Hammershus (Store Tåstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Store Tåstrup Sogn, Holbæk Kommune
 M/F Hammershus – navnet på flere færger